Первая Московская мужская гимназия (губернская) была организована на базе существовавшего с 22 сентября 1786 года Московского Главного народного училища.

История 
В конце 1803 года ученики Главного народного училища после экзаменов были переведены во вновь формируемую гимназию. Было отобрано 45 человек для перевода в I класс, 27 — во II класс. Торжественное открытие Московской губернской гимназии, как она была названа, состоялось 2 января 1804 года. Гимназии было предоставлено помещение упразднённого Московского Главного народного училища — дом, где прежде помещалась Юстиц-коллегия с Судным приказом на Варварке, близ Варварских ворот, у Ипатьевского переулка.

Вскоре, в начале 1806 года, было принято решение о предоставлении гимназии здания на Волхонке, купленного городом у бригадира Ф. А. Лопухина (дом князя Г. С. Волконского). Но в 1810 году дом сгорел, и стоял неотделанным, в 1812 году он опять сгорел; сгорело и здание на Варварке. Директор гимназии П. Дружинин выехал в Нижний Новгород; питомцы же, в числе «32 учеников и пансионеров с учителем надворным советником Назарьевым» были эвакуированы в Коломну, затем в Рязань и назад в Коломну; вернулись они в Москву 16 декабря 1813 года. Учение началось в снятом внаём каменном флигеле, принадлежащем купцу Фридриху Н. Лангу по Среднему Кисловскому переулку, в третьем и четвёртом этажах.

Только к маю 1819 года закончилось восстановление сгоревшего помещения, и гимназия переехала в свой дом у Пречистенских ворот на Волхонке и до конца своего существования в нём и находилась.

Название первой гимназия получила не сразу: до 1830 года она называлась губернской, затем — второй московской, поскольку 28 марта 1830 года при упразднении Московского университетского благородного пансиона была создана 1-я московская гимназия. Эта 1-я гимназия в 1833 году стала называться Дворянским институтом, а Вторая (бывшая губернская) получила наименование «Первая Московская гимназия»; к этому времени попечитель Московского округа граф С. Г. Строганов, обнаружив переполненность гимназии, сделал представление министру просвещения о необходимости открыть в Москве вторую гимназию, что и было исполнено в 1835 году (смотри 2-я Московская гимназия).

В период 1804—1831 годов гимназия руководствовалась Уставом 1804 года, преследуя две цели: первое — подготовка к университету и второе — преподавание «наук начальных, но полных для тех, кои не имея намерения продолжать обучение в университете могли бы приобрести сведения, необходимые для благовоспитанного человека». Число учеников в гимназии в этот период было небольшим. Например, в 1804 году — 79 человек, в 1811 — 90, в 1815 — 120. Наименьшее число учеников было в 1807 и 1808 годах — по 60. К 1831 году число учащихся выросло до 263. До 1819 года обучение было бесплатным.

Для поступления в университет можно было сдать соответствующие факультету экзамены; получив не менее «3» и имея общий средний балл более «3,5», выпускник получал право быть зачисленным в университет. В течение первого периода существования гимназии окончило курс 179 учеников; из них 158 были удостоены звания студента. Для простого аттестата зрелости требовались оценки не ниже «3», но аттестаты получали не все выпускники. Однако, сдав экзамены, выпускник Московской гимназии мог получить право на чин XIV класса и даже имел право преподавать в учебных заведениях.

В июле 1831 года началось преобразование гимназии, согласно новому Уставу 1828 года. По этому Уставу гимназии предназначались для детей дворян и чиновников, в них вводился семилетний курс обучения. В октябре 1831 года вышел указ о покупке для гимназии дома жены бывшего екатерининского фаворита, генерал-майорши Елизаветы Михайловны Ермоловой, о перестройке в нём и переделке; в декабре он был приобретён.

С 1838 года выпускники гимназии не сдавали экзамены в университет по причине отличной подготовки. Выпускные экзамены, впрочем, как и ежегодные переводные экзамены, происходили после летних каникул. Переводные экзамены преодолевались гимназистами с большим трудом, но самые сложные — это выпускные экзамены, поскольку претенденты на звание студента экзаменовались профессорами университета и попечителем учебного округа. За период с 1835 по 1849 год 13 человек не сдали выпускные—вступительные экзамены.

В 1849 году преподавание было разделено на общее и специальное. В общих классах (I, II и III) изучали: Закон Божий, русский язык, математику, историю всеобщую и русскую (в III классе), географию, естествоведение, немецкий и французский языки, чистописание, черчение и рисование. В специальных классах (IV, V, VI, VII) изучали общие предметы и специальные. Общие: Закон Божий, русский язык, математика, физика и математическая география, продолжалось изучение истории всеобщей и русской, географии, естествоведения, немецкого и французского языков. Специальные предметы были следующие: русское законоведение (V, VI, VII классы) для готовящихся на службу; латинский язык (IV, V, VI, VII классы) для готовящихся в университет.

В 1850 годах, во время перестройки собственного здания, гимназия помещалась на Пречистенке в доме № 19. 30 октября 1854 года была освящена собственная гимназическая церковь имени св. Стефана Пермского. Щедрыми жертвователями на устроение церкви стали купец Хлудов, коллежский асессор Миронов, коллежский регистратор Миронов и художник Лонжинотти.

Следующий период в истории гимназии (1865—1871) связан с реформированием по Уставу 1864 года, когда гимназии стали делиться на классические и реальные. Доступ в университеты открывали только классические, которой и стала Первая гимназия.

1 ноября 1872 года в здании гимназии состоялось торжественное открытие Московских высших женских курсов.

После того, как в 1918 году гимназия была закрыта, её здание было передано Военно-хозяйственной академии, которая просуществовала в нём до 1921 года.

В период с 1921 по 1925 год здание бывшей гимназии занимает Лесотехнический институт.

С 1925 по 1930 год в основном здании гимназии размещался Университет трудящихся Китая имени Сунь-Ят-Сена, а в 1920—1925 годах — Московский лесной институт, организованный из лесного факультета Петровской сельскохозяйственной академии.

Гимназисты 
См. также: 

 1815
 Николай Васильев

 1818
 Михаил Погодин

 1819
 Платон Погорельский
 Пётр Эйнбродт

 1822
 Борис Бер (золотая медаль)

 1832
 Николай Соколов

 1833
 Алексей Тарасенков

 1834
 Александр Андре

 1836
 Николай Беркут

 1837
 Владимир Авилов (серебряная медаль)
 Александр Робер

 1838
 Сергей Соловьёв (серебряная медаль)

 1840
 Александр Островский

 1842
 Николай Акинфиев (серебряная медаль)

 1843
 Глеб Лебедев
 Николай Максимов
 Владимир Милютин
 Иван Рахманинов

 1844
 Николай Берг
 Михаил Островский

 1846
 Гавриил Иванов
 Валентин Корш (золотая медаль)
 Николай Мамонов

 1847
 Пётр Васильчиков (золотая медаль)

 1849
 Илья Заборовский
 Александр Левенталь (серебряная медаль)
 Иван Прыжов
 Митрофан Щепкин

 1850
 Михаил Лакомте
 Александр Малинин (золотая медаль)

 1851
 Эмилий Репман

 1852
 Александр Григорьев (золотая медаль)
 Сергей Шпилевский

 1853
 Григорий Беневоленский (золотая медаль)
 Константин Буренин
 Николай Завьялов
 Юрий Нечаев (серебряная медаль)
 Альберт Репман
 Эспер Сумбул
 Василий Цингер

 1854
 Митрофан Хандриков
 Михаил Цветаев

 1855
 Николай Бугаев (золотая медаль)
 Станислав Жилинский (серебряная медаль)
 Иван Клейн

 1856
 Дмитрий Лебедев (золотая медаль)
 Виктор Новицкий
 Иван Похвиснев (золотая медаль)
 Николай Похвиснев

 1858
 Владимир Сизов
 князь Юлий (Жюль) Урусов

 1861
 Александр Кирпичников (золотая медаль)
 Александр Кронеберг (серебряная медаль)
 Григорий Ураноссов
 князь Александр Урусов

 1862
 Павел Симсон

 1863
 Василий Колюбакин
 Владимир Умов (серебряная медаль)
 Николай Умов (золотая медаль)

 1864
 Николай Боголепов (золотая медаль)
 Александр Шварц (серебряная медаль)
 Николай Шиллер (золотая медаль)

 1865
 Александр Фохт
 Василий Хандриков (серебряная медаль)

 1866
 Александр Арефьев (золотая медаль)
 Николай Кичеев

 1868
 Пётр Назимов (серебряная медаль)
 Сергей Неждановский (серебряная медаль)
 Николай Фохт

 1869
 Владимир Назимов (серебряная медаль)

 1870
 князь Сергей Шаховской (серебряная медаль)

 1874
 Алексей Соболевский

 1876
 Михаил Корелин
 Сергей Свербеев

 1877
 Павел Милюков (серебряная медаль)

 1878
 Дмитрий Зернов (золотая медаль)
 Матвей Розанов
 Александр Танцов

 1881
 Николай Побединский

 1883
 Пётр Карузин

 1884
 Григорий Кожевников (золотая медаль)

 1885
 Абрам Беркенгейм
 Сергей Виссарионов

 1886
 Николай Кижнер

 1887
 Владимир Марковников
 Евгений Поселянин (золотая медаль)

 1889
 Иван Алексинский
 Владимир Арнольди
 Митрофан Щепкин

 1890
 Александр Цингер

 1892
 Владимир Шулятиков (серебряная медаль)

 1894
 Борис Фохт

 1895
 Александр Волков (золотая медаль)

 1896
 Сергей Намёткин

 1897
 Сергей Соколов (золотая медаль)

 1898
 Борис Лебедев

 1899
 Сергей Орлов
 Алексей Герасимов

 1900
 Сергей Радциг (золотая медаль)

 1901
 Иван Ильин (золотая медаль)
 Николай Суханов (серебряная медаль)

 1903
 Владимир Голубев (золотая медаль)
 Николай Тихменев (золотая медаль)
 Иван Удальцов (золотая медаль)

 1911
 Дмитрий Благой

 1912
 Николай Померанцев
 Николай Яковлев (золотая медаль)

 1914
 Сергей Никитин
 Дмитрий Усов (серебряная медаль)

 1917
 Дмитрий Рогаль-Левицкий (серебряная медаль)

 1918
 Андрей Флоренский

 Алмазов, Борис Николаевич
 Арсеньев, Сергей Васильевич
 Волошин, Максимилиан Александрович (до 1893)
 Катков, Михаил Никифорович
 Поливанов, Лев Иванович
 Пущин, Лаврентий Иванович
 Соловьёв, Владимир Сергеевич
 Трапезников, Вадим Александрович
 Чулков, Георгий Иванович (с 1897)
 Эренбург, Илья Григорьевич

Директора 
 Пётр Михайлович Дружинин (2 января 1804 г. — 20 июля 1827 г.)
 Василий Иванович Медем (22 октября 1827 г. — 12 ноября 1830 г.)
 Матвей Алексеевич Окулов (15 ноября 1830 г. — 3 июля 1853)
 Иван Абрамович Шпеер (19 августа 1853 г. — 4 мая 1856 г.)
 Гавриил Киприанович Виноградов (5 июля 1856 г. — 1 июня 1863 г.)
 Михаил Афанасьевич Малиновский (с 18 мая 1863 г. по 17 апреля 1871 г.)
 Иван Дмитриевич Лебедев (с 10 июля 1871 г. по 5 июня 1887 г.)
 Иосиф Освальдович Гобза (с 27 июля 1887 г. по 12 августа 1907 г.)
 Артур Августович Грунау (с 12 августа 1907 г. по 1917 г.)

Преподаватели 
См.: 

Среди преподавателей гимназии были многие замечательные личности: словесники К. А. Козьмин, Н. С. Тихонравов, Н. Б. Фохт, Т. И. Филиппов; историк П. М. Дружинин (первый директор); учитель законоведения В. И. Сергеевич; литературный критик и поэт А. А. Григорьев; астроном С. В. Орлов; священник Н. И. Надеждин; преподаватель латинского языка и автор нескольких учебников Я. В. Смирнов, географ А. А. Крубер, преподаватель математики и физики Я. И. Вейнберг.

См. также 
 Образование в Российской империи
 Журнал полезных изобретений

Примечания

Литература 
 Христофорова Н. В. Российские гимназии XVIII—XX веков. На материале г. Москвы. — М.: ГЛК, 2001—2002.
 Александрова В. Старейшая гимназия Москвы. — Народное образование. — 1991. — № 2.
 Столетие Московской 1-й гимназии. 1804-1904 гг. / Сост. дир. гимназии И. Гобза. — М.: Синод. тип., 1903.

Гимназии Москвы
1-я Московская гимназия